Европска првенства у рукомету за жене је такмичење националних женских репрезентација Европе које се одржава сваке две године од 1994. у организацији Европске рукометне федерације -{(European Handball Federation, ЕХФ)}-. Поред освајања титуле првака Европе, првенство такође служи као квалификациони турнир за Летње олимпијске игре и за Светско првенство. 

Одржано је 12 првенстава. Број учесника је био променљив од 12 на почетку, до 16, колико их је било на последњем првенству. На свим првенствима је учествовало је 5 репрезентација: Женска репрезентације Данске, Мађарске, Немачке, Норвешке и Русије. 

На првенствима су укупно учествовало 25 репрезентација, од којих је само 13 освајало медаље, а само четири су освајале титуле: Норвешка, Данска, Мађарска и Црна Гора. Највише освојених титула 7 има Норвешка.

Резултати

Биланс медаља

Домаћинства

Учешће на Европском првенству за жене 
У следећој табели дат је преглед учествовања свих репрезентација, са успехом који су оствариле на првенствима.

Види још 
 Светско првенство у рукомету за жене
 Рукомет на Олимпијским играма

Спољашње везе 

 Интернационална рукометна федерација

Европско првенство у рукомету за жене
sh:Europsko rukometno prvenstvo